Имя Мэйсянь носит несколько географических объектов в разных провинциях КНР:

 Мэйсянь () — уезд городского округа Мэйчжоу в провинции Гуандун.
 Мэйсянь () — уезд городского округа Баоцзи в провинции Шэньси.